Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 348 dans le monde.

 RS-348 au Brésil
 Route 348 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 348 au Québec, Canada
 Route régionale 348 en Finlande
 Route nationale 348 en France